Vüllers ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Vüllers (1831–1931), deutscher Berg- und Hüttendirektor
 Friedrich Vüllers (1850–1918), deutscher Konteradmiral
 Fritz Vüllers (1861–1929), preußischer Geheimer Regierungsrat und Landrat